Liepsch ist der Name von

 Carl Liepsch (1822–1876), Verleger in Dresden 
 Dieter Liepsch (* 1940), Professor für Biotechnik 
 Elisa Liepsch (* 1980), Dramaturgin 

 Liepsch & Reichardt, Verlag in Dresden, um 1856–1943